Kuczma, Кучма - nazwisko w językach wschodniosłowiańskich, także polskie. Po rosyjsku i ukraińsku oznacza typ czapki, stąd także Szlak kuczmański.

Ukraina
 Łeonid Kuczma
 Ludmyła Kuczma
Kazachstan
 Aleksandr Kuczma
Polska
 Rajmund Kuczma 
 Marek Kuczma 
 Maria Kuczma 
 Adam Kuczma 
 Henryk Kuczma